Dobusch ist der Familienname von:

 Franz Dobusch (* 1951), ehemals österreichischer Politiker (SPÖ) und längst dienender Bürgermeister von Linz
 Gabriele Dobusch (* 1958), deutsche Politikerin (SPD)
 Leonhard Dobusch (* 1980), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler